French Open 2013 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner. Det var den 112. udgave af French Open og den anden Grand Slam-turnering i 2013. Den blev spillet på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 26. maj – 9. juni 2013.

Vinderne i singlerækkerne blev Serena Williams hos kvinderne, mens Rafael Nadal vandt hos mændene. Williams slog Marija Sjarapova, mens Nadal slog David Ferrer. Med sin sejr satte Nadal en bemærkelsesværdig rekord, idet det var hans ottende sejr i French Open; rekorden består i, at han er den spiller, der har vundet flest af den samme Grand Slam-turnering nogensinde. 

To danske spillere deltog i turneringen. Caroline Wozniacki tabte i anden runde i damesingle til serberen Bojana Jovanovski, mens Frederik Løchte Nielsen med sin bulgarske makker Grigor Dimitrov i anden runde tabte til Alexander Peya-Bruno Soares, der senere nåede semifinalen.

Pengepræmier 

Pengepræmierne for årets mesterskab var steget med 12 % i forhold til 2012, således at den samlede præmiesum androg € 21.017.000. Præmierne steg procentvis mest for de spillere, der deltog i hovedturneringerne i singlerækkerne, hvor præmierne steg med 17-28 %. Hovedparten af præmiepengene gik til spillerne i herre- og damesingle, der hver lagde beslag på ca. 40 % af den samlede præmiesum. Resten var fordelt mellem spillerne i herredouble og damedouble (hver 7,8 %), mixeddouble (1,8 %), tre invitationsturneringer i double (i alt 2,0 %) og fire turneringer i kørestolstennis (i alt 0,6 %). Derudover var der afsat ca. € 1.025.000 til per diem-udbetalinger.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Eksterne henvisninger 

 French Open    
 French Open - Prize Money

Fodnoter 

 
WTA Tour 2013
ATP World Tour 2013